Erpeldange est un toponyme au Luxembourg qui peut faire référence à :
 Erpeldange-sur-Sûre, commune située dans le canton de Diekirch ;
 Erpeldange, section de la commune de Bous ;
 Erpeldange, section de la commune de Wiltz.